Confederación Sindical Galega, sindicat històric de Galícia
 Consorci Sanitari del Garraf, ens gestor dels recursos de salut pública del Garraf
 Centre Spatial Guyanais, zona de llançament de coets prop de Kourou, a la Guaiana Francesa
 Secretari General de la Commonwealth (del seu nom en anglès Commonwealth Secretary-General), cap de la secretaria de la Commonwealth
 Consell Superior de la Guerra, alt comandament militar durant la Tercera República Francesa
 Centrum Schwule Geschichte, centre de recerca del moviment LGBT d'Alemanya
 Club Sportif Grevenmacher, club de futbol de Luxemburg
 Cat Specialist Group, associació d'especialistes en gats
 Crypto Simulation Group, grup d'historiadors experts en criptologia
 CBS/Sony Group, empresa discogràfica filial de Sony al Japó
 CSG Imagesoft (de l'acrònim anterior), empresa distribuïdora de videojocs filial de CBS/Sony Group als Estats Units
 Commodore Semiconductor Group, empresa fabricant de calculadores i microprocessadors dels Estats Units
 Colt Studio Group, empresa productora audiovisual de cinema pornogràfic dels Estats Units
 China Shipping Group, empresa de transport d'hidrocarburs de la Xina
 Czechoslovak Group, grup d'empreses dedicat a la indústria i l'armament de Txèquia
 Company de l'Orde de l'Estrella de Ghana (del seu nom en anglès Companion of the Star of Ghana), persona distingida amb la màxima condecoració de la república de Ghana
 COSMO-SkyMed de Segona Generació, conjunt de satèl·lits de reconeixement desenvolupats a Itàlia
 Geometria de construcció de sòlids (del seu nom en anglès Constructive Solid Geometry), tècnica de modelatge 3D
 Gramàtica sensible al context (del seu nom en anglès Context-Sensitive Grammar), gramàtica formal en la que la producció ve influenciada pel context
 Carrier Strike Group, formació operacional de la Marina dels Estats Units que implica un portaavions i diversos vaixells de protecció
 Gas metà del carbó (del seu nom en anglès Coal Seam Gas), gas metà que s'obté perforant capes de carbó